Котек — фамилия. Известные носители:
 Котек, Иосиф Иосифович (1855—1885) ― русский скрипач.
 Котек, Тина (род. 1966) — американская политическая деятельница; член Демократической партии США.